Foucault ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Foucault de Saint-Germain-Beaupré († 1466), französischer Adliger und Militär
 Jean-Amable Foucault (1758–1834), französischer Schauspieler, siehe Saint-Prix (Schauspieler)
 Kris Foucault (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Léon Foucault (1819–1868), französischer Physiker
 Louis Foucault († 1659), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Michel Foucault (1926–1984), französischer Philosoph
 Nicolas-Joseph Foucault (1643–1721), französischer Verwaltungsbeamter und Sammler von Antiquitäten
 Paul-André Foucault (1893–1959), französischer Mediziner

Namensform Foucauld:
 Charles de Foucauld (1858–1916), französischer Priestermönch, Eremit, Ordensgründer und Märtyrer
 Pierre Foucauld konstruierte 1839 eine Schreibmaschine für Blindenschrift 

Foucault steht für:
 ein Foucaultsches Pendel, entwickelt von Léon Foucault
 einen Mondkrater, siehe Foucault (Mondkrater) 1935 benannt nach Léon Foucault
 den (elektrischen) Foucaultstrom, im Deutschen meistens Wirbelstrom genannt, benannt nach seinem Entdecker Léon Foucault

FOUCAULT ist:
 der Name einer Dampflokomotive vom Typ ÖNWB Ib (1874–1909)

Siehe auch:
 Foucault-Habermas-Debatte